A portugál nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenhetedik, utolsó előtti futama. A versenyt Estorilban rendezték október 31-én.

A MotoGP versenyén Jorge Lorenzo ún. mesterhármast ért el, vagyis a pole-pozíció, a leggyorsabb kör és a győzelem is az ő nevéhez fűződik. Mellé Valentino Rossi és Andrea Dovizioso állhatott fel a dobogóra. A Moto2-ben Talmácsi Gábor indulhatott a pole-ból, azonban a versenyen végül nem tudott dobogóra állni, az első három helyezett sorrendje Bradl, Baldolini, de Angelis volt. A nyolcadliteres géposztályban Marc Márquez végzett az élen, megelőzve honfitársát, Nicolás Terolt és a brit Bradley Smith-t.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

P
M